Сезан може да се односи на:

 Сезан (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс
 Сезан (Кантал), насељено место у Француској, у департману Кантал
 Есарт ле Сезан, насеље и општина у Француској у департману Марна
 Пол Сезан, француски сликар